Amblyanthus är ett släkte av viveväxter. Amblyanthus ingår i familjen viveväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Viveväxter
Amblyanthus